

Cinema 
 Gli immortali (The Immortals) – film del 1995 diretto da Brian Grant

Letteratura 
 Gli immortali (The Immortals) – romanzo di James Gunn del 1964
 The Immortals – romanzo di Tracy Hickman del 1996
 The Immortals – romanzo di Paul Stewart del 2009
 Gli immortali (The Immortals) – serie di romanzi di Alyson Noël
 The Immortals – serie di romanzi di Tamora Pierce

Musica 
 The Immortals – gruppo musicale di musica elettronica belga
 The Immortals – singolo dei Kings of Leon del 2011

Pagine correlate 
 Immortals (disambigua)
 The Immortal
 Gli immortali